Kayah (pjevačica)
 Država Kayah, u Mianmaru
 Kayah (narod)
 Kayah (jezik)